Čŕna škátla ali čŕna skrínjica ima lahko več pomenov:

 Črna škatla kot tehnični izraz,
 Črna skrinjica v letalstvu,
 Črna škatla (igra),
 Black Box (glasbena skupina),
 Black Box Recorder,
 Črna škatla (književnost),
 v piratski telefoniji (phone phreaking) je bila črna škatla naprava, ki so jo izdelali telefonski pirati v 1960. in 1970., da niso plačevali računov.
 črna škatla (gledališče) je preprost, do neke mere neokrašen prostor za nastop, po navadi velika kockasta soba s črnimi stenami in ravnim tlom.
 Blackbox je upravljalnik oken, ki deluje na sistemih z X11.